Rochon ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis-Marie de Rochon (auch Abbé Rochon, 1741–1817), französischer Astronom
 Danièle Rochon (* 1946), kanadische Malerin
 Debbie Rochon (* 1968), kanadische Schauspielerin
 Esther Rochon (* 1948), franko-kanadische Schriftstellerin
 Henri Rochon (1912–2005), kanadischer Tennisspieler
 Lela Rochon (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Olivier Rochon (* 1989), kanadischer Freestyle-Skier
 Pierre-Yves Rochon (* 1946), französischer Innenarchitekt
 Stéphane Rochon (* 1974), kanadischer Freestyle-Skier

Rochon ist der Name der geographischen Objekte:
 Rochon (Mahé), Vorort von Victoria (Seychellen), Seychellen